Zwarte Hoop (Saksen), een groep Saksische huurlingen die in de 15e eeuw Friesland teisterde
 Arumer Zwarte Hoop, Fries rebellenleger dat door Pier Gerlofs Donia werd gevormd
 Schwarzer Haufen, een leger van Zuid-Duitse boeren dat in 1525 onder leiding van Florian Geyer deelnam aan de Duitse Boerenoorlog

Het woord hoop betekent in dit verband, evenals het Duitse woord Haufen: ongeregelde, weinig gedisciplineerde legerbende.